Con Museo delle marionette ci si può riferire a:
Museo internazionale delle marionette "Antonio Pasqualino" di Palermo
Museo delle marionette "Angelo Cenderelli" di Campomorone, in provincia di Genova